Kingfisher Airlines Tennis Open 2007 — 11-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Мумбаи, Индия, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии ATP.

В 2007 году турнир прошёл с 24 по 30 сентября. Соревнования проводилось в последний раз в рамках ATP-тура.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Дмитрий Турсунов
 Парный разряд —  Марио Анчич и  Махеш Бхупати

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ришар Гаске обыграл  Оливье Рохуса со счётом 6-3, 6-4.
 Гаске выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Рохус сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Роберт Линдстедт /  Яркко Ниеминен обыграли  Рохана Бопанну /  Айсама уль-Хака Куреши со счётом 7-6(3), 7-6(5).
 Линдстедт и Ниеминен выигрывают свой дебютный парный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Kingfisher Airlines Tennis Open
 ATP Тур 2007

Ссылки 
 

Индия
Теннис
Сентябрь 2007 года
2007